Всемирная выставка, или Экспо́ (Expo) — международная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений.

Последняя выставка состоялась в 2021—2022 годах в Дубае.

С момента подписания Конвенции относительно международных выставок в 1928 году Международное бюро выставок служит регулирующим органом в проведении трёх типов выставок: универсальных, международных и специализированных. Данные выставки длятся от 3 до 6 месяцев.

История 
Традиция проведения международных выставок возникла на фоне развития французских национальных выставок, кульминацией которых послужила .

Первая всемирная выставка была проведена в Гайд-парке по инициативе принца Альберта. Главной достопримечательностью выставки был Хрустальный дворец, возведённый Джозефом Пакстоном из железа и стекла.С момента их возникновения в 1851 году характер всемирных выставок можно разделить на три периода: индустриальная эпоха, эпоха культурного обмена и эпоха национального брендинга.

Индустриализация (1851—1938) 
В данный период выставки были в основном посвящены торговле и демонстрировали технологические достижения и открытия. Например, такое изобретение, как телефон, было представлено в этот период. Данная эпоха внесла значительный вклад в восприятие международных выставок. Знаменитая Эйфелева башня в Париже тоже была построена к одной из таких выставок, проходившей в 1889 году.

Культурный обмен (1939—1987) 
Начиная со Всемирной выставки в Нью-Йорке в 1939 году изначальный характер выставок начал меняться, и их стали посвящать более конкретным культурным темам, прогнозируя более светлое будущее для общества. Технологические изобретения отошли на второй план. В 1939 темой выставки было «Построить мир завтрашнего дня», в 1964 — «Мир через взаимопонимание». Выставки поддерживали активное межкультурное общение в целях обмена инноваций.

Интересно, что в 1964 году Нью-Йорк в погоне за прибылью решил увеличить время экспозиции вдвое — с шести до 12 месяцев. В ответ Международное бюро выставок призвало членов организации отказаться от поездки в США. К совету прислушались многие (в частности, СССР). В итоге выставка была проведена, но с финансовой точки зрения оказалась провальной: вернулось только 20 процентов вложенных средств.

Национальный брендинг (1988 — настоящее время) 

С 1988 года страны стали использовать выставки скорее как способ улучшить их национальный имидж благодаря своим выставочным павильонам. Исследование группы Tjaco Walvis вокруг выставки в Ганновере показало, что для 73 % стран главной целью участия являлось улучшение имиджа государства.

На выставке в 2000 году в Ганновере, где страны сами разрабатывали архитектуру, в павильон в среднем вкладывалось около 12 миллионов евро. Учитывая такие размеры вложений, многие страны порой сомневаются в целесообразности участия, так как предполагают, что затраты превысят прибыль. Конкретное соотношение сложно установить, но независимое исследование для голландского павильона на Экспо-2000 оценило, что павильон (стоимостью около 35 млн евро) генерировал около 350 млн евро потенциальной прибыли для голландской экономики.

Виды выставок 
Есть два основных вида выставок: всемирные (зарегистрированные) и специализированные (признанные).

Зарегистрированные выставки 
Зарегистрированные выставки — наиболее крупные по масштабу мероприятия. Ранее зарегистрированные выставки назывались «Универсальные выставки». Этот тип выставок проводится каждые 5 лет, из-за своей высокой стоимости, в большей части связанной с проектированием и возведением павильонов. В результате страны соревнуются за титул наиболее запоминающегося павильона.

Признанные выставки 
Признанные выставки меньше по размерам и общей стоимости и короче по продолжительности (от 3 недель до 3 месяцев). Затраты участников меньше, так как им достаточно арендовать у организатора заранее построенный павильон. Затем у них имеется возможность добавить свои собственные цвета, дизайн и т. п. снаружи объекта и заполнить его своей продукцией.

Всемирные выставки

Зарегистрированные 

  1851 Лондон (Великобритания)
  1855 Париж (Франция)
  1862 Лондон (Великобритания)
  1867 Париж (Франция)
  1873 Вена (Австро-Венгрия)
  1876 Филадельфия (США)
  1878 Париж (Франция)
  1880 Мельбурн (Австралия)
  1888 Барселона (Испания)
  1889 Париж (Франция)
  1893 Чикаго (США)
  1897 Брюссель (Бельгия)
  1900 Париж (Франция)
  1904 Сент-Луис (США)
  1905 Льеж (Бельгия)
  1906 Милан (Италия)
  1910 Брюссель (Бельгия)
  1911 Турин (ит., Италия)
  1913 Гент (Бельгия)
  1915 Сан-Франциско (США)
  1929 Барселона (Испания)
  1929 Севилья (Испания)
  1933—1934 Чикаго (США)
  1935 Брюссель (Бельгия)
  1937 Париж (Франция)
  1939—1940 Нью-Йорк (США)
  1949—1950 Порт-о-Пренс (Республика Гаити)
  1958 Брюссель (Бельгия)
  1962 Сиэтл (США)
  1967 Монреаль (Канада)
  1970 Осака (Япония)
  1992 Севилья (Испания)
  2000 Ганновер (Германия)
  2010 Шанхай (Китай)
  2015 Милан (Италия)
  2020 Дубай (ОАЭ)
  2025 Осака (Япония)

Специализированные 

  1936 Стокгольм (Швеция)
  1938 Хельсинки (Финляндия)
  1939 Льеж (Бельгия)
  1947 Париж (Франция)
  1949 Стокгольм (Швеция)
  1949 Лион (Франция)
  1951 Лилль (Франция)
  1953 Иерусалим (Израиль)
  1953 Рим (Италия)
  1954 Неаполь (Италия)
  1955 Турин (Италия)
  1955 Хельсингборг (Швеция)
  1956 Бейт-Даган (Израиль)
  1957 Берлин (Германия)
  1961 Турин (Италия)
  1965 Мюнхен (Германия)
  1968 Сан-Антонио (США)
  1971 Будапешт (Венгрия)
  1974 Спокан (США)
  1975 Окинава (Япония)
  1981 Пловдив (Болгария)
  1982 Ноксвилл (США)
  1984 Новый Орлеан (США)
  1985 Пловдив (Болгария)
  1985 Цукуба (Япония)
  1986 Ванкувер (Канада)
   (Австралия)
   (Болгария)
   (Италия)
   (Южная Корея)
  1998 Лиссабон (Португалия)
  2005 Нагоя/Айти (Япония)
  2008 Сарагоса (Испания)
  2012 Ёсу (Южная Корея)
  2017 Астана (Казахстан)
  2023 Буэнос-Айрес (Аргентина)

Не признанные 

  1853 Нью-Йорк (США)
  1865 Порту (Португалия)
  1872 Лион (Франция)
  1879 Сидней (Австралия)
  1884 Новый Орлеан (США)
  1885 Антверпен (Бельгия)
  1898 Омаха (США)
  1901 Буффало (США)
  1907 Дублин (Великобритания)
  1907 Норфолк (США)
  1909 Сиэтл (США)
  1915—1916 Сан-Диего (США)
  1922—1923 Рио-де-Жанеро (Бразилия)
  1930 Льеж (Бельгия)
  1930 Антверпен (Бельгия)
  1939—1940 Сан-Франциско (США)
   (США)

Международные садовые выставки 
С 1960 года Международное Бюро Выставок признает новый тип выставок, организованных под эгидой , — садовые выставки.

Ниже приведён список Международных садовых выставок (предстоящие выделены курсивом):

  1960 Роттердам (Нидерланды)
  1963 Гамбург (Германия)
  1964 Вена (Австрия)
  1969 Париж (Франция)
  1972 Амстердам (Нидерланды)
  1973 Гамбург (Германия)
  1974 Вена (Австрия)
  1980 Монреаль (Канада)
  1982 Амстердам (Нидерланды)
  1983 Мюнхен (Германия)
  1984 Ливерпуль (Великобритания)
  1990 Осака (Япония)
  1992 Зутермер (Нидерланды)
  1993 Штутгарт (Германия)
  1999 Куньмин (Китай)
  2002 Харлеммермер, (Нидерланды)
  2003 Росток (Германия)
  2006—2007 Чиангмай (Таиланд)
  2012 Венло (Нидерланды)
  2016 Анталья (Турция)
  2019 Пекин (Китай)
  2021 Доха (Катар)
  2022 Алмере (Нидерланды)

Предстоящие выставки

2021 
Экспо-2020 проходил в Дубае, ОАЭ.

В отборочном туре участвовали 5 городов:
  Аюттхая, Таиланд (выбыл досрочно)
  Измир, Турция
  Екатеринбург, Россия
  Сан-Паулу, Бразилия
  Дубай, ОАЭ

2025 
Экспо-2025 пройдёт в Осаке, Япония.

В отборочном туре участвовали 3 города:
  Баку, Азербайджан
  Екатеринбург, Россия
  Осака, Япония

2030 
Заявки на проведение Экспо-2030 были поданы от:
  Москва, Россия. 23 мая 2022 года Россия отозвала заявку.
  Пусан, Республика Корея
  Одесса, Украина

См. также 
 Всемирная ассоциация выставочной индустрии
 Всероссийские промышленные выставки
 Выставка достижений народного хозяйства

Примечания

Литература 
 Алексеева С. И. Выставочная деятельность Ремесленного училища цесаревича Николая // 140 лет Ремесленному училищу цесаревича Николая. Страницы истории, найденные в архивах / С. И. Алексеева, И. К. Ботт, О. В. Егоренкова и др. СПб.: ООО «Аграф+», 2015. С. 93-113.

Ссылки 

 BIE — Bureau International des Expositions
 ExpoMuseum — The World’s Fair Museum since 1998
 ExpoBids.com / The World’s Fair Bid Tracker 
 Всемирная выставка 1855 года Изобразительное искусство